Kjetil Selvik ist der Name folgender Personen:

*Kjetil Selvik (Saxophonist), norwegischer Saxophonist
Kjetil Selvik (Politikwissenschaftler), norwegischer Politikwissenschaftler